Berat (prefectuur), een prefectuur van Albanië
Berat (district), een district in voorgenoemde prefectuur
Berat (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur
Bérat, een gemeente in het kanton Rieumes, arrondissement Muret, departement Haute-Garonne, regio Occitanie, Frankrijk